Bo Andersen kan hentyde til flere personer:

 Bo Andersen (fodboldspiller) – en dansk fodboldspiller (målmand)
 Bo Andersen (sanger) – dansk barnesanger og -skuespiller
 Bo Andersen (politiker) – tidligere borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune
 Bo Andersen - kunstnernavn i Tyskland for den danske sangerinde Gry Johansen